Malpartida hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España 
 Malpartida, municipio de la provincia de Salamanca;
 Malpartida de Corneja, municipio de la provincia de Ávila;
 Estación Arroyo-Malpartida, pedanía de la ciudad de Cáceres, en la provincia homónima;
 Malpartida de Cáceres, municipio de la provincia de Cáceres;
 Museo Vostell Malpartida, museo de la localidad anterior;
 Malpartida de Plasencia, municipio de la provincia de Cáceres;
 Malpartida de la Serena, municipio de la provincia de Badajoz.

En Portugal 
 Malpartida (Almeida), localidad en el municipio de Almeida.

Apellido 
 Elías Malpartida Franco, político peruano, exalcalde de Lima.
 Juan Malpartida, poeta, novelista y crítico literario español, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos.